Marcus Popillius Laenas ist der Name folgender Personen:

* Marcus Popillius Laenas (Konsul 359 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul zwischen 359 v. Chr. und 348 v. Chr.
 Marcus Popillius Laenas (Konsul 316 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Popillius Laenas (Konsul 173 v. Chr.), römischer Politiker, Zensor 159 v. Chr.
 Marcus Popillius Laenas (Konsul 139 v. Chr.), römischer Politiker